Poppy steht für:

 Poppy (Sängerin), US-amerikanische Singer-Songwriterin und YouTuberin
 Poppy (Satellit), Codename für eine Serie von US-amerikanischen Spionagesatelliten
 Poppy, eine Gedenkblume, siehe Remembrance Poppy

Familienname:
 Andrew Poppy (* 1954), britischer Komponist und Musikproduzent
 Edy Poppy (Ragnhild Moe; * 1975), norwegische Schriftstellerin, Künstlerin, Schauspielerin und Model
 Wolfgang Poppy (* 1941), deutscher Ingenieurwissenschaftler

Vorname:
 Poppy Ackroyd, britische Musikerin
 Poppy Corby-Tuech (* 1987), französisch-britische Schauspielerin und Musikerin
 Poppy Delevingne (* 1986), britisches Model
 Poppy Drayton (* 1991), britische Schauspielerin
 Poppy Lee Friar (* 1995), britische Schauspielerin
 Poppy Miller, britische Schauspielerin
 Poppy Montgomery (* 1972), australische Schauspielerin
 Poppy Morgan (* 1983), britisches Model und Pornodarstellerin
 Poppy Tumengkol (* um 1945), indonesische Badmintonspielerin
 Poppy J. Anderson (* 1983), deutsche Historikerin und Autorin
 Poppy Z. Brite (* 1967), US-amerikanische Schriftstellerin

Siehe auch:
 Poppy Katz, britische Zeichentrickserie